Barka je lahko:

 barka (plovilo) 
 Barka (pesem) 

Naselje
 Barka, Divača
 Barka, antično mesto v severni Libiji

Naselja v Sloveniji